MN steht als Abkürzung für:

 Kulula, südafrikanische Billigfluggesellschaft, Sitz in Johannesburg nach dem IATA-Code
 Fachbereich MN, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften
 Meganewton, eine Million Newton (physikalische Einheit der Kraft)
 Mikronation, sogenannte virtuelle Nationen
 Minnesota, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Mittelschwäbische Nachrichten, Sitz in Krumbach (Schwaben), Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen Zeitung
 MN-System, Teil des MNS-Blutgruppensystems
 2002 MN, kleiner erdnaher Asteroid des Apollo-Typs
 Mongolei nach ISO 3166
 Mono & Nikitaman, deutsches Reggae Duo 
 München Nord Rangierbahnhof nach DS 100
 Nicaragua nach dem ICAO-Code

MN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Ägypten: Al-Minufiyya
 Deutschland: Landkreis Unterallgäu (für Mindelheim)
 Indien: Manipur
 Insel Man
 Irland: County Monaghan/Muineachán
 Italien: Mantova (deutsch: Mantua)
 Niederlande: Motorräder
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

Mn steht für:

 Mangan, chemisches Element

Mn steht für:

 das Zahlenmittel der Molmasse eines Polymers

mN steht für:

 Millinewton (1 mN entsprechen 0,001 N)

mn steht für:

 mongolische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1

.mn steht für:

 .mn, länderspezifische Top-Level-Domain der Mongolei

Siehe auch:

MN